Мари́я И́горевна Ивако́ва (род. 16 июня 1986, Темиртау, Карагандинская область, Казахстан) — российская фото-модель, актриса и видеоблогер. Наиболее известна по телепередачам «Орёл и решка. Шопинг» и «Утро Пятницы».

Биография 

Родилась 16 июня 1986 года в Темиртау Карагандинской области в семье военного. В детстве Маша успела пожить в отдалённых гарнизонах России и даже в Германии. Лишь когда девочке исполнилось 10 лет, семья Иваковых обосновалась в Санкт-Петербурге. У нее есть сестра Алёна.

Образование 
После школы поступила во Всероссийскую налоговую академию, на факультет «Финансы и кредит» и планировала найти себя в бизнесе. Во время обучения она устроилась в инвестиционную компанию, где за два года работы получила должность директора по развитию.

В 2013 году окончила базовый курс по специальности «Актер драматического театра и кино» в Школе Драмы Германа Сидакова.

Карьера на телевидении 
В 2009 году начала вести на канале YouTube видеоблог о моде под названием «От бедра», который сделал девушку популярной.

В 2012 году стала одной из ведущих популярной программы о мире моды и стиля «Trendy» на MTV Россия, в которой ведущие рассказывают о последних новинках моды, посещали главные светские мероприятия и общались с мировыми звёздами. В этом проекте Мария пробыла около года.

В 2013 сыграла роль невесты в фильме «Привычка расставаться».

В 2014 стала ведущей программы «Орёл и решка. Шопинг». Премьера телепроекта состоялась 15 февраля на телеканалах «Пятница!» и «Интер». В ходе программы ведущие подсказывали названия магазинов, рынков и кафе города, в котором находятся, и рассказывают о стоимости той или иной вещи. Мария пробыла в роли ведущей с самого начала проекта и до его окончания в конце 2016 года. В разное время её соведущими были Константин Октябрьский, Антон Лаврентьев и Егор Калейников.

С 13 марта 2017 года на телеканале «Пятница!» стартовало новое шоу «Утро Пятницы», которую вела совместно с актрисой и фотомоделью Валерией Дергилёвой. В этом же году утренняя программа с Машей и Лерой была номинирована на ТЭФИ.

В ноябре 2017 стала ведущей «звёздного» выпуска тревел-шоу «Орёл и решка» совместно с Михаилом Башкатовым. Также являлась одной из ведущих передачи «Орёл и решка. Россия».

В 2018 году вместе с Валерией Дергилёвой были номинированы на премию ТЭФИ в категории «Ведущий утренней программы» за программу «Утро Пятницы». В 2019 году участвовала в новом сезоне русской версии игры «Форт Боярд» на канале СТС.

Собственное ателье 
В 2010 году вместе с сестрой Алёной создала ателье The Tailor Shop, которое, кроме индивидуальных пошивов, занималось также разработкой линеек одежды.

В 2012 году в рамках премии World Fashion Awards, вместе с Алёной Иваковой победили в номинации «Концептуальный проект. Новое имя».

Съёмки в фотосессиях и рекламе 
Мария Ивакова постоянно участвует в различных модных проектах, фотосессиях и рекламах.

В 2015 году Маша стала официальным представителем и лицом бьюти-бренда Maybelline New York в России.

Летом 2017 года Маша Ивакова стала лицом рекламной кампании итальянского бренда Calzedonia в России.

Фильмография 
 2013 — Привычка расставаться — невеста
 2015 — 8 новых свиданий
 2016 — 8 лучших свиданий — дежурная пожарной части
 2021 — Нефутбол — Кристина

Дублирование 
 2016 — Зверополис — Джуди Хопс
 2022 — Зверополис 2

Награды и номинации

Личная жизнь

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Телеведущие по алфавиту
Актрисы по алфавиту
Родившиеся в 1986 году
Родившиеся 16 июня
Родившиеся в Темиртау
Телеведущие XXI века
Телеведущие России
Телеведущие Украины
Актрисы России
Ведущие телепередачи «Орёл и решка»
Телеведущие телеканала «Пятница!»
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Иммигрировавшие в Россию из Казахстана